Контин — многозначный термин.

Топоним 
 Контин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.

Фамилия 
 Контин, Даниэль (род. 1962) — аргентинский и итальянский шахматист